Cviće je naziv devetog albuma zadarske klape Intrade i Tomislava Bralića. Album je 2014. objavila diskografska kuća Scardona.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 
Scardona: Cviće – album Tomislava Bralića i klape Intrade 

Albumi Klape Intrade
Albumi iz 2014.